Lilongwe (stad), de hoofdstad van Malawi
Lilongwe (district), een district van Malawi